Villahermosa puede referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes topónimos:

 Villahermosa, una ciudad del sureste de México, la capital del estado de Tabasco.
 Villahermosa, un municipio de Colombia.
 Villahermosa, un municipio de España en la provincia de Ciudad Real.
 Villahermosa del Campo, un municipio de España en la provincia de Teruel.
 Villahermosa del Río, un municipio de España en la provincia de Castellón.
 El río Villahermosa, en España.